Мирополит Ефрем (в миру Евфимий Янкович; ок. 1658, возможно Скопье или Тетово — 18 (29) марта 1712) — епископ Русской и Сербской православных церквей, митрополит Суздальский и Юрьевский, ранее митрополит Скопийский.

Биография 

Сын торговца. В эпитафии Ефрема указано, что он «родом Сербин… отечеством Скопья Сербска града… Пастырь девятнадцать лет Христова стада, прежде Пятицерквенский…». В сербских источниках Ефрем упоминается с прозвищем Тетовац, поэтому некоторые исследователи полагают, что он родом из города Тетово (ныне Македония).

Во время великого переселения сербов 1690 года, ушёл вместе с патриархом Арсением III (Черноевичем) и поселился в городе Сентендре (ныне Венгрия).

На Пасху 1694 года в Успенском храме в Сентендре патриархом Арсением III был хиротонисан во епископа «Петоцркванского и Мухачского Сегетвару и Канижи, Шиклеушу и прочим».

В ноябре 1703 года «как епископ Сербский монастыря Троицкого» прибыл в Киев с 3 старцами для сбора милостыни. Не имея жалованной грамоты, дававшей на это право, он обратился с письмом к царю Петру I, сообщая о бедственном положении сербов, однако Посольский приказ распорядился выслать его из страны. Вновь прибыл в Россию 22 января 1705 года как митрополит, получил пожалование деньгами, соболями и материей. В челобитной царю он сообщил, что в январе 1704 года в его Петоцркванскую епархию пришли венгры, разорили монастырь Успения Пресвятой Богородицы, «порубили» всю братию «и все христиане обретающихся во оной епархии».

С сентября 1707 до мая 1708 находился в армии, куда был направлен по предписанию царя «с ризницею и с певчими и с подъяки из сербския земли, тако ж де и суздальскими, которые даны ему в послужение».

С 1708 года проживал в Суздале.

Период пребывания Ефрема на Суздальской кафедре определяется по эпитафии: «Не больше седмь месяц и троих лет», то есть, возможно, в сентябре 1708 года в связи с болезнью митрополита святителя Илариона Суздальского (ум. 14 (25) декября 1708) Ефрем стал, по-видимому, администратором Суздальской и Юрьевской епархии, а после смерти Илариона был поставлен на кафедру в сущем сане митрополита.

Умер 18 (29) марта 1712 года. Похоронен под спудом в суздальском кафедральном соборе в честь Рождества Пресв. Богородицы, в «левой пазухе» рядом с могилой святителя Илариона Суздальского.

Примечания

Ссылки 
 
  Провинциальный Некрополь. ЕС - ЕФ
 

Митрополиты Русской православной церкви
Епископы Русской православной церкви
Митрополиты Сербской православной церкви
Епископы Сербской православной церкви